Ниржани (, ) — город и муниципалитет с расширенными полномочиями на юго-западе центральной части Чешской Республики, в районе Пльзень-север Пльзенского края.

История 
Первые упоминания о деревне Ниржани относятся к 1272 году. Статус города был дан Ниржани императором Францем Иосифом 19 января 1892 года.

География 
Расположен в 12 км к западу от административного центра края, города Пльзень, на высоте 335 м над уровнем моря.

Население

Примечания

Ссылки 
 

Города Пльзенского края